Häyrysenniemi är en udde i Uleåborg i Finland. Den ligger i Haukipudas i landskapet Norra Österbotten, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är mycket platt. Havet är nära Häyrysenniemi åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är Umpilampi,  meter över havet,  km sydost om Häyrysenniemi. Runt Häyrysenniemi är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Haukipudas,  km söder om Häyrysenniemi. I omgivningarna runt Häyrysenniemi växer huvudsakligen  

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Norra Österbotten
Uleåborgs natur